Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Chiasso 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mónica Puig che ha battuto in finale Andrea Hlaváčková 7-6(4), 7-5.

Teste di serie

 Andrea Hlaváčková (finale)
 Patricia Mayr-Achleitner (quarti di finale)
 Petra Cetkovská (quarti di finale, ritiro)
 Yvonne Meusburger (secondo turno)

 Pauline Parmentier (primo turno)
 Eva Birnerová (secondo turno)
 Kathrin Wörle (primo turno)
 Tatjana Maria (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Chiasso 2011